

Geografia 
 Dusi – Dusi è una suddivisione dell'India, classificata come census town, situata nel distretto di Tiruvannamalai, nello stato federato del Tamil Nadu

Persone 
 Adolfo Dusi (1908-1984) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Aldo Dusi (1915-1985) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Antonio Dusi (1726-1776) –  pittore italiano
 Carlo Dusi (1917-1995) – pittore italiano
 Cosroe Dusi (1808-1859) – pittore italiano
 Giovanni Dusi (1823-2003) – scrittore e partigiano italiano
 Sebastiano Dusi (1989) – rugbista a 15 italiano